Антанас A. Йонінас (Antanas A. Jonynas ; нар. 26 листопада 1953, Вільнюс) — литовський поет, перекладач, лауреат Національної премії Литви з культури і мистецтва (2003).

Життєпис 
Син литовського письменника Антанаса Йонінаса (1923—1976). Навчався на філологічному факультеті Вільнюського університету (1971—1976). У 1976-1993 працював у видавництві «Вага». Вів передачі з культури телевізійної компанії  . Член Литовського ПЕН-центру.

Творчість 
Перші публікації у пресі датуються 1973 р. Дебютна книга поезій вийшла 1977 р. Перекладав поезію з латиської, німецької мов. Переклав на литовську мову, зокрема, трагедію «Фауст» Гете та п'єсу Лессінга «Натан Мудрий».

Його вірші перекладалися на англійську, вірменську, грузинську, іспанську, італійську, латиську, німецьку, норвезьку, польську, словенську, французьку, хорватську, шведську та інші мови.

Книги 

 Metai kaip strazdas: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1977.
 Atminties laivas: eilėraščiai ir poema. Vilnius: Vaga, 1980.
 Parabolė: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1984.
 Tiltas ir kiti eilėraščiai: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1986.
 Nakties traukinys: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1990.
 Toks pasaulis: eilėraščiai Šiaurės Atėnams ir Visatai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.
 Krioklys po ledu: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1997.
 Gyvūnų mažyliai (sueiliavo Antanas A. Jonynas). Vilnius: Egmont Lietuva, 2000.
 Mano gyvūnai (sueiliavo Antanas A. Jonynas). Vilnius: Egmont Lietuva, 2000.
 Aguonų pelenai = Mohnasche: eilėraščiai (lietuvių ir vokiečių k., vertė C. Hell). Vilnius: Vaga, 2002.
 Laiko inkliuzai = Inclusions in Time: eilėraščiai (lietuvių ir anglų k., vertė J. Zdanys, A. Danielius, C. Czury). Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
 Lapkričio atkrytis: eilėraščiai. Vilnius: Tyto alba, 2003.
 Lapkričio atkrytis: eilėraščiai (Brailio raštu). Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2003.
 Ošiantis peizažas: poezija. Vilnius: Žaltvykslė, 2007.
 Paskutinės dienos Itakėje: sonetų vainikas. Vilnius: Tyto alba, 2007.
 Sentimentalus romansas: rinktiniai eilėraščiai. Vilnius: Tyto alba, 2009.
 Kambarys: eilėraščiai. Vilnius: Tyto alba, 2011.
 Antanas A. Jonynas: 54 sonetai. Kaunas: Naujasis lankas: Kauno meno kūrėjų asociacija, 2013.
 Vilnius. Upė teka apačioje: tapyba ir poezija (kartu su A. Griškevičiumi). Vilnius: Kultūros meniu, 2013.

Переводы с немецкого языка 
 E. Schreiber-Wicke, C. Holland. Varna retai atskrenda viena. Vilnius: Vaga, 1998.
 E. Schreiber-Wicke, C. Holland. Varniukas, kuris buvo kitoks. Vilnius: Vaga, 1998.
 E. Schreiber-Wicke, C. Holland. Kai varnos dar margos buvo. Vilnius: Vaga, 1998.
 J. W. Goethe. Faustas. Tragedija, 1 d. Vilnius, Tyto alba, 1999.
 J. W. Goethe. Faustas. Tragedija, 2 d. Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
 I. Noll. Gaidys nebegyvas: romanas. Vilnius: Vaga, 2004.
 Janosch. Žvėrių gyvenimas. Vilnius: Nieko rimto, 2007.
 F. Hetmann. Raudona skiautė po muštuviu. Šiaurės Amerikos pasakos ir sakmės. Vilnius: Alma litera, 2007.
 F. De Cesco. Drugelio akys: romanas. Vilnius: Gimtasis žodis, 2011.
 E. Zabini, S. Lütje. Geriausia pasaulyje mamytė! Vilnius: Nieko rimto, 2012.
 D. Napp. Daktaras Bambeklis važiuoja traukiniu: pasakėlė. Vilnius: Nieko rimto, 2013.
 D. Napp.Daktaras Bambeklis eina maudytis: pasakėlė. Vilnius: Nieko rimto, 2014.
 G. E. Lessing. Natanas išmintingasis: penkių veiksmų draminė poema. Vilnius: Naujoji Romuva, 2014.

Книги на иностранных языках 
 Antanas A. Jonynas: poems (translated by K. Sh. Keys, Übersetzt von R. Kumžienė, C. Hell, D. Kižlienė, K. Barthel). Klaipėda: Klaipėda House of Artists, 2002.
 A. Griškevičius, A. A. Jonynas. Vilnius. The river flows below: paintings and poetry (translation: R. Uzgiris, J. Zdanys, M. Tribinevičius). Vilnius: Culture Menu, 2013.
 A. Griškevičius, A. A. Jonynas. Vilnius. Unten fließt der Fluß: Malerei und Poesie (Übersetzung: C. Sinnig, C. Hell, K. Drawert, J. V. Röhnert). Vilnius: Culture Menu, 2013.
 Сонеты и другие стихотворения = Sonetai ir kiti eilėraščiai (перевела с литовского А. Герасимова). Москва: ОГИ, 2014.

Нагороди і премії 

 1978 — Премія Зігмаса Геле за кращий поетичний дебют (книга  ).
 1997 — Ятв'язька премія за книгу віршів  .
 2003 — Лауреат "Весни поезії" за книгу віршів  .
 2003 — Національна премія Литви з культури і мистецтва за переклад "Фауста" Гете.
 2015 — Літературна премія Паулюса Ширвіса за значну поетичну творчість.

Примітки

Посилання 
 Jonynas Antanas A.
 Йонінас Антанас A.

Литовські перекладачі
Випускники Вільнюського університету
Поети XX століття
Литовські поети
Поети за алфавітом
Персоналії за алфавітом
Уродженці Вільнюса
Народились 1953
Народились 26 листопада